Næste stop kan henvise til:

 Næste stop (film fra 2011) – dansk kortfilm fra 2011 af Nicolai Schmelling
 Næste stop (film fra 2018) – dansk kortfilm fra 2018 af Daniel Kragh-Jacobsen
 Næste stop - Paradis – dansk film fra 1980 af Jon Bang Carlsen